Сергей Балтача: Балтача, Сергей Павлович (род. 1958) — советский футболист, украинский тренер.
 Балтача, Сергей Сергеевич (род. 1979) — британский футболист.